Le nom James Cannon est porté par les personnes suivantes :
 James Cannon (1740-1782), un mathématicien écossais coauteur de la Constitution de la Pennsylvania en 1776 ;
 James Cannon (1890-1974), un communiste américain de tendance trotskiste, fondateurs du  ;
 James Cannon (1918-2011), un American journaliste américain, conseiller politique du Président Gerald Ford ;
 James Cannon (1988-), un joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi